Erfurt, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Thüringen
 Bezirk Erfurt, een van de 14 Bezirke van de voormalige DDR
 Bisdom Erfurt, in de kerkprovincie Paderborn
 Erfurt (Landkreis), een voormalige Landkreis (1816-1932)
 Flughafen Erfurt Weimar, de internationale luchthaven van Erfurt